The Rover (englisch für „der Wanderer, der Herumstreicher“) steht für:
 The Rover (Theaterstück), Theaterstück von Aphra Behn (1677)
 The Rover, Originaltitel von Der Freibeuter, Roman von Joseph Conrad (1923)
 The Rover (Film), australischer Film von David Michôd (2014) 

Siehe auch:
 Rover
 The Irish Rover, irisches Volkslied
 The Red Rover, Roman von James Fenimore Cooper (1828)
 The Wild Rover, irisches Volkslied